Accipitrimorphae — клада хижих птахів, яка включає в себе катартоподібних (Cathartiformes) і яструбоподібних (Accipitriformes). Однак таксон може бути молодшим синонімом до Accipitriformes, якщо не виокремлювати катартових у власний ряд.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014):

Примітки 

Кілегруді